Léopold Joseph d'Autriche (1682-1684)
 Léopold Joseph d'Autriche (1700-1701)